Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi F, G ed H dell'edizione 2020-2021 della Serie B.

Girone F

Squadre partecipanti 

Sottogirone F1

Sottogirone F2

Regular season

Sottogirone F1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone F2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone G

Squadre partecipanti 

Sottogirone G1

 II

Sottogirone G2

Regular season

Sottogirone G1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Note:
L'Arno ha scontato 3 punti di penalizzazione.

Sottogirone G2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone H

Squadre partecipanti 

Sottogirone H1

Sottogirone H2

Regular season

Sottogirone H1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone H2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021